Spirobolidae är en familj av mångfotingar. Spirobolidae ingår i ordningen slitsdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Spirobolidae 112 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Slitsdubbelfotingar
Spirobolidae